Молодіжна збірна Сінгапуру з футболу — національна молодіжна футбольна збірна Сінгапуру, що складається у залежності від турніру із гравців віком до 19 або до 20 років. Вважається основним джерелом кадрів для підсилення складу основної збірної Сінгапуру. Керівництво командою здійснює Асоціація футболу Сінгапуру.

Команда має право участі у Юнацькому кубку Азії до 19 років, у випадку успішного виступу на якому може кваліфікуватися на молодіжний чемпіонат світу до 20 років. Також може брати участь у товариських і регіональних змаганнях.

Юнацький (U-19) кубок Азії з футболу

Посилання 
 Профіль команди  на futbol24.com 

Сінгапур
Футбольна збірна Сінгапуру